Sohland am Rotstein, een gemeente in het Duitse district Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saksen
Sohland an der Spree, een gemeente in het Duitse district Bautzen, Saksen